Ходика-Кобизевич:
 Ходика-Кобизевич Федір Федорович (бл. 1550–1625) — київський війт у 1613-18 рр. та 1621-25 рр.
 Ходика-Кобизевич Андрій Федорович (? — після 1651) — київський війт у 1644-49 рр.